Görstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Görstjärnen, Värmland, sjö i Hagfors kommun,  (6,05 ha)
Görstjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Görstjärnarna, sjö i Ånge kommun,

Se även
Görtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn